

Patronyme 

 Elyn Saks (1955-), juriste, psychanalyste et professeure d'université américaine ;
 Gene Saks (1921-), acteur et réalisateur américain ;
 Joseph Saks (1884-1944), grand rabbin français ;
 Katrin Saks (1956-), femme politique estonienne ;
 Michael Saks, mathématicien et informaticien américain ;
 Stanisław Saks (1897-1942), mathématicien polonais ;
 Ya'ara Saks (1973-), femme politique canadienne.

Vente et commerce 
 Saks Fifth Avenue, chaîne américaine de grands magasins.

Toponyme

 Saks (Alabama), village en Alabama.